Хюсеин Хюсню паша () може да се отнася за:

 Хюсеин Хюсню паша (? – 1877), османски администратор, валия на Солунски и Косовски вилает
 Хюсеин Хюсню паша (1856 – 1926), османски военен и администратор, валия на Косовски вилает
 Хюсеин Хюсню паша (1839 – 1896), османски политик, военен министър
 Хюсеин Хюсню паша (1839 – 1916), османски политик, посланик в Санкт Петербург
 Хюсеин Хюсню паша (1852 – 1918), османски политик, министър на военноморските сили